Il doppio  dell'Open Castilla y León 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma solo Mahut ha partecipato quest'anno.

Mahut ha fatto coppia con Marc Gicquel, ma ha perso nei quarti di finale contro Brian Battistone e Harsh Mankad.

Thiago Alves e Franco Ferreiro hanno battuto in finale 6–2, 5–7, [10–8] Battistone e Mankad.

Teste di serie 

 Leoš Friedl /  Dušan Vemić (quarti di finale)
 Marcel Granollers /  Gerard Granollers-Pujol (quarti di finale)

 Marc Gicquel /  Nicolas Mahut (quarti di finale) 
 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Castilla y León 2010